XXIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Warszawa – Berlin w dniach 12-26 maja 1970 roku. Do 15-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 1976 km, wystartowało 102 zawodników z 15 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (12 maja 1970), Praga – Karlowe Wary (130 km)

II etap, (13 maja 1970), Karlowe Wary – Pilzno (148 km)

III etap, (14 maja 1970), Pilzno – Uście nad Łabą (147 km)

IV etap, (15 maja 1970), Uście nad Łabą – Hradec Králové (197 km)

V etap, (17 maja 1970), Hradec Králové – Wrocław (185 km)

VI etap, (18 maja 1970), dookoła Warszawy (112 km)

VII etap, (19 maja 1970), Płock – Włocławek (47 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, (19 maja 1970), Włocławek – Bydgoszcz (103 km)

IX etap, (20 maja 1970), Bydgoszcz – Poznań (137 km)

X etap, (22 maja 1970), Poznań – Frankfurt nad Odrą (182 km)

XI etap, (23 maja 1970), Frankfurt nad Odrą – Poczdam (182 km)

XII etap, (24 maja 1970), Poczdam – Halle (165 km)

XIII etap, (25 maja 1970), Halle – Lipsk (33 km), jazda indywidualna na czas

XIV etap, (25 maja 1970), kryterium w Lipsku (60 km)

XV etap, (26 maja 1970), Eilenburg – Berlin (193 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się suma czasów – z bonifikatami i ewentualnymi minutami karnymi – czterech pierwszych zawodników drużyny w ogólnej klasyfikacji indywidualnej.

Klasyfikacje dodatkowe

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 307-311.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1970
1970 w Polsce
1970 w Europie